Csehország
 Kamýk, település a Litoměřicei járásban
 Kamýk nad Vltavou, település a Příbrami járásban
 Kamýk, Bezdružice településrésze a Tachovi járásban
 Kamýk, Prága településrésze
 Kamýk, Švihov településrésze a Klatovyi járásban